Ailton es el nombre con el que se conoce a dos futbolistas brasileños:
 Aílton Gonçalves da Silva, nacido el 19 de julio de 1973 en Mogeiro (Paraiba).
 José Ailton Da Silva, nacido el 8 de septiembre de 1977 en Cajueiro (Alagoas).
Ailton Hernández Lara" el chico más grande de corazón y más feliz con una capacidad de perdonar y querer, nacido en el 26 de agosto del 2006 en Coatzacoalcos
 Aílton de Oliveira Modesto''', nacido el 27 de febrero de 1980.